Лагуна-де-Камерос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 41,60 км². Население — 139 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Покровителем города считается Санто Доминго де Силос.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи